Сезон НБА 1970/1971 — стал 25-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Милуоки Бакс». В финале «Бакс» победили в четырёх играх команду «Балтимор Буллетс».

На драфте НБА 1970 года под первым номером клубом «Детройт Пистонс» был выбран центровой Боб Ленье из университета Святого Бонавентуры. Под 2-м номером на том драфте, наиболее звёздном драфте того времени, был выбран Руди Томьянович, под 3-м — Пит Маравич, под 4-м — Дейв Коуэнс, под 8-м — Джефф Петри, а под 19-м — Нейт Арчибальд.

В этом сезоне в НБА дебютировали сразу три новых команды: «Кливленд Кавальерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Баффало Брейвз». Впервые команды стали распределять не только по дивизионам, но и по конференциям.

По окончании этого сезона, 1 мая 1971 года, после своей первой победы в НБА, Льюис Алсиндор принял ислам и сменил имя на Карим Абдул-Джаббар, что означает: «щедрый, слуга всесильного» (Аллаха).

Регулярный сезон

Положение команд в дивизионах 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Положение команд в конференциях

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Льюис Алсиндор, Милуоки Бакс
 Самый ценный игрок финала: Льюис Алсиндор, Милуоки Бакс
 Новичок года НБА: Джефф Петри, Портленд Трэйл Блэйзерс и Дейв Коуэнс, Бостон Селтикс
 Тренер года: Дик Мотта, Чикаго Буллз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Билли Каннингем
 Ц Льюис Алсиндор
 З Джерри Уэст
 З Дэйв Бинг

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Гас Джонсон
 Ф Боб Лав
 Ц Уиллис Рид
 З Уолт Фрейзер
 З Оскар Робертсон

 Сборная новичков НБА
 Джефф Петри
 Дейв Коуэнс
 Пит Маравич
 Келвин Мёрфи
 Боб Ленье

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Дэйв Дебуше
 Гас Джонсон
 Нейт Термонд
 Уолт Фрейзер
 Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Джон Хавличек
 Пол Сайлас
 Льюис Алсиндор
 Джерри Слоун
 Норм Ван Лир

Комментарии

Ссылки 
 1970-71 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1970/1971